Čukovec (mađarski Drávasiklós) je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Preloga, Međimurska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 318 stanovnika te 87 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Međimurskoj županiji